Bezant of besant kan verwijzen naar:
 een middeleeuwse munt, zie bezant (munt)
 een heraldisch teken, zie bezant (heraldiek)